Rhodacarellus är ett släkte av spindeldjur. Rhodacarellus ingår i familjen Rhodacaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Rhodacarellus